Cihac, sau :
 Alexandru Cihac (1825, Iași  1887, Mainz), un filolog român
 Iacob Cristian Stanislau Cihac (1800, Aschaffenburg  1888, Aschaffenburg), un medic și naturalist

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera C

Nume de familie românești